Борис Кошечкин:
 Кошечкин, Борис Иванович (1931—1995) — этнограф, географ, краевед, основатель музея в г. Апатиты.
 Кошечкин, Борис Кузьмич (1921—2017) — генерал-майор, Герой Советского Союза.